La Nationale 1A 1987-1988 è stata la 66ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Stéphane Ostrowski, 
MVP straniero:  Don Collins, 
Miglior allenatore:  Jean Galle, 
Giocatore rivelazione:  Hugues Occansey, 
Miglior difensore:  Richard Dacoury,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1987
Pallacanestro nel 1988
1987-1988